Sansalvadore è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sansalvatore.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipicamente piemontese.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 44 presenze.

La variante Sansalvatore è campana.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani